Benedykt Dąbrowski (żużlowiec)
 Benedykt Dąbrowski (pilot)